Восточный пво, или пхлоу (Moulmein Pwo Karen, Phlong, Phlou, Pho) — каренский язык, на котором говорит 1 миллион человек в Мьянме и 50 000 в Таиланде, где он был назван южным пво. Он непонятен с другими разновидностями языков пво. У языка существуют диалекты кавкареик, па’ан, тавой. Есть понимание между диалектами восточного пво.

Письменность на бирманской графической основе:

См. также 
 Западный пво

Примечания

Ссылки 
 Восточный пво  на Ethnologue
 Все каренские языки и диалекты 
 Фонологическая система трёх диалектов языка пво 
 Пишем, читаем и говорим на языке восточный пво (на англ.) 

Языки Мьянмы
Каренские языки